Social Security steht für:

 Social Security, staatliche Rentenversicherung in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Sozialversicherung (Vereinigte Staaten), Sozialversicherungssystem in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Social Security (Namibia), Sozialversicherungssystem in Namibia
 Social Security (Philippinen), Sozialversicherungssystem der Philippinen
 Social Security (Südafrika), Sozialversicherungssystem in Südafrika